A 2007-es U-17-es Afrika-kupát Togóban rendezték 2007. március 11. és március 25. között. A tornát Nigéria nyerte, miután a döntőben 1-0 arányban legyőzte a házigazdát. A kontinensviadal selejtezőként is szolgált, ugyanis az elődöntőbe jutott válogatottak automatikusan résztvevői voltak a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságnak.

Selejtezők

Csapatok

Csoportkör

A csoport 

2007. március 11.

2007. március 12.

2007. március 14.

B csoport 

2007. március 11.

2007. március 13.

2007. március 15.

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
2007. március 20.

A 3. helyért 
2007. március 24.

Döntő 
2007. március 25.

Díjak

A 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokság résztvevői

Külső hivatkozások 
 RSSSF.com: 2007-es U17-es Afrika-kupa

U17-es labdarúgás
U17
U17